Blas kan som auktorsförkortning betyda:

 Germán San Blas
 Marina Blas

Robotskapade auktorsförkortningar